Ullman ist der Familienname folgender Personen:

 Al Ullman (1914–1986), US-amerikanischer Politiker
 Bernard Ullman (1817–1885), US-amerikanischer Musikimpresario
 Berthold Louis Ullman (1882–1965), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Edward Ullman (1912–1976), US-amerikanischer Geograph
 Elwood Ullman (1903–1985), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Erik Erland Ullman (1749–1821), schwedischer lutherischer Pfarrer und Schriftsteller
 Frederic Ullman junior (1903–1948), US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Gustaf Ullman (1881–1945), schwedischer Schriftsteller
 Jeffrey Ullman (* 1942), US-amerikanischer Informatiker
 Micha Ullman (* 1939), israelischer Künstler
 Norm Ullman (* 1935), kanadischer Eishockeyspieler
 Raviv Ullman (auch Ricky Ullman; * 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Samuel Ullman (1840–1924), US-amerikanischer Unternehmer und Schriftsteller
 Shimon Ullman (* 1948), israelischer Informatiker und Kognitionswissenschaftler
 Torsten Ullman (1908–1993), schwedischer Sportschütze
 Tracey Ullman (* 1959), britische Schauspielerin und Sängerin
 Uddo Lechard Ullman (1837–1930), schwedischer lutherischer Bischof

Siehe auch:
 Oulman
 Uhlmann
 Ullmann
 Ulman
 Ulmann